Anapaike, bijnaam van het dorp Kawemhakan
 Lawa Anapaike Airstrip, vliegveld van Kawemhakan
 Anapaike (dorpshoofd) (-2002), dorpshoofd van Kawemhakan